La Croisade des pastoureaux est le nom donné à deux insurrections populaires du Moyen-Âge :
 la Croisade des pastoureaux de 1251 ;
 la Croisade des pastoureaux de 1320.

Elles ne doivent pas être confondues avec la Croisade des enfants (expédition).